TPR steht für:

 Temperaturprogrammierte Reduktion, chemische Reaktion
  ‚thermoplastischer Gummi‘, ein thermoplastisches Elastomer
 Tibialis-posterior-Reflex, ein Eigenreflex vom Musculus tibialis posterior
 Total peripheral Resistance, Gesamtgefäßwiderstand in der Medizin
 Total Physical Response, eine Sprachlehrmethode
 Transponder in der Luftfahrt
 transPORT rail, Verkehrsmanagementsystem für den Bahntransport im Hamburger Hafen
 True Positive Rate, die Sensitivität in der Statistik

tpr steht für:
 Tuparí (ISO-639-3-Code), Tupí-Sprache in Rondônia, Brasilien

TPR